Vranov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vranov, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Vranov, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Vranov, comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň
Vranov nad Dyjí, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale